Danielskirche steht für:

 früherer Name der Pfarrkirche Meiselding in Möbling, Kärnten
 Danielskirche (Lavelsloh), evangelische Kirche in Lavelsloh, Niedersachsen